Vilas Boas (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
 Vilas Boas (Vila Flor), een plaats in de Portugese gemeente Vila Flor